B VII steht für:
 Bayerische B VII, bayerische Dampflokomotive

B.VII steht für:
 Lohner B.VII, österreich-ungarischer Doppeldecker der Lohner-Werke

Siehe auch:
 B7

Abkürzung